Sanche, (en gascon Sans Sancion, en basque Antso), (mort en 864) est un comte de Vasconie citérieure. Il succéda à son frère Aznar Sanche en 836, malgré l'opposition du roi Pépin d'Aquitaine.

À la mort de Pépin en 838, les barons aquitains élurent  pour lui succéder, mais l'empereur Louis le Pieux donna à Worms en 839 l'Aquitaine en partage à son fils Charles le Chauve. Ce dernier nomma  comte de Bordeaux afin de contrer les prétentions indépendantes de Sanche.

En 845, Séguin rejoignit le parti de Pépin, qui le fit dux Wasconum, c'est-à-dire duc responsable de la marche vasconne, pour garder la frontière contre les Vascons de Sanche, mais il mourut la même année contre les Vikings.

En 848, quand les Vikings se retirèrent, Bordeaux resta sans défense. On suppose que Sanche en profita pour occuper la ville, mais il se soumit et fut nommé duc de Vasconie par Charles le Chauve, peut-être en 848, mais certainement au plus tard en 850.

Quand il fut capturé avec son beau-frère Émenon de Poitiers par le chef maure Musa ibn Musa, l'empereur Charles négocia leur libération : en échange, Sanche s'empara de  quand celui-ci chercha refuge en Vasconie en septembre 852.

Sanche mourut en 864 et le duché de Vasconie passa à son neveu Arnaud, le fils d'Émenon. Il se peut qu'il soit le père du successeur d'Arnaud  Sanche. Son tombeau se situe dans le prieuré Saint Orens d'Auch.

Arbre généalogique 

Date de naissance non renseignée (IXe siècle)
Décès en 864
Duc de Gascogne
Maison de Gascogne
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du duché de Vasconie